Ко́чани () — община в Республике Македония. Расположена в северо-восточной части страны. Население составляет 38 092 человека (2002 год).

Административный центр — город Кочани.

Площадь территории общины 360,36 км².

Граничит с общинами Республики Македонии:
 на западе — с общиной Пробиштип;
 на северо-западе — с общиной Кратово;
 на севере — с общиной Крива-Паланка;
 на востоке — с общиной Македонска-Каменица;
 на юго-востоке — с общиной Виница;
 на юге — с общиной Зрновци;
 на юго-западе — с общиной Чешиново-Облешево.

В состав общины кроме города Кочани входят ещё 27 сёл: Безиково, Бели, Вранинци, Горни-Подлог, Горно-Градче, Главовица, Грдовци, Долни-Подлог, Долно-Градче, Ястребник, Костин-Дол, Лешки, Моянци, Небояни, Нивичани, Ново-Село, Оризари, Пантелей, Пашаджиково, Полаки, Пресека, Прибачево, Припор, Райчани, Речани, Трканье и Црвена-Нива.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 35 472 чел.;
 цыгане — 1951 чел.;
 турки — 315 чел.;
 арумыны — 194 чел.;
 сербы — 67 чел.;
 боснийцы — 2 чел.;
 албанцы — 1 чел.;
 остальные — 90 чел.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии